L'autisme à cœur ouvert est un film documentaire réalisé par Mandeng Arnaud Destin et Adebada Essemene Marine Laura, un couple passionné de l'audiovisuel qui milite contre la stigmatisation des personnes atypiques et à besoins spécifiques. 

Nominé au festival Écran Noir 2022 dans la catégorie du meilleur film documentaire d'Afrique Centrale. Ce film documentaire a fait l'objet de plusieurs diffusions sur des chaines de télévision internationales.

Notes et références

Liens externes 

Film documentaire
2022 en Afrique